Az 1962-es férfi röplabda-világbajnokságot a Szovjetunióban rendezték 1962. október 12. és október 26. között. A világbajnokságon 21 válogatott vett részt. A tornát a házigazda és címvédő szovjet válogatott nyerte. A magyar csapat a 7. helyen végzett.

Lebonyolítás 
A 21 csapat négy négyes és egy ötös csoportot alkotott. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. Az első két helyezett jutott a döntő csoportkörbe, a harmadik és negyedikek a 11–20. helyért folytathatták. Az öttagú csoport utolsó helyezettje kiesett.

A helyosztó csoportokban újabb körmérkőzéseket játszottak, a csoportok végeredménye jelentette a világbajnokság végeredményét.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

E csoport

Helyosztók

A 11–20. helyért 

Tunézia nem állt ki Izrael ellen, ezért Tunéziát kizárták a tornáról.

Döntő csoportkör

Végeredmény

Források 
 
 

Világbajnokság F
F1962